Калмон може да се односи на:

 Калмон (Аверон), насељено место у Француској, у департману Аверон
 Калмон (Горња Гарона), насељено место у Француској, у департману Горња Гарона